Patricia Bourque est une auteur de littérature de jeunesse née le .

Ses principaux romans édités chez Atouludik Éditions: Violette et le petit dragon, Poupette la chauve-souris, Les Lutins mangeurs de grenouilles.

Ils sont illustrés par Ivan Boussion.

Liens externes 
 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Naissance en janvier 1968